Kiss Mária
 Kiss Mária (1935) néprajzkutató
 Kiss Mária (1949) atléta, rövidtávfutó
 Kiss Mari (1952) színésznő
 Kiss Mária (1959) válogatott labdarúgó
hasonló nevűek
 Kasznár Kiss Mária (1936) bábszínésznő
 Kiss Mária Gyöngy (1960) romániai magyar történész, szerkesztő